L'édition 2021 du tournoi de tennis de Zapopan se déroule du 8 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250. Sara Sorribes Tormo remporte le tournoi en simple, Ellen Perez et Astra Sharma celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
En simple, on note les forfaits des Américaines Kristie Ahn et Sloane Stephens, de l'Australienne Daria Gavrilova, de l'Ukrainienne Kateryna Kozlova, de l'Italienne Jasmine Paolini, de la Néerlandaise Arantxa Rus et la Suissesse Viktorija Golubic. Elles sont respectivement remplacées par Anna Kalinskaya, Katarzyna Kawa, Greet Minnen, Anna-Lena Friedsam, Wang Xiyu, Eugenie Bouchard et Harriet Dart.

En double, on note le forfait de la paire McNally/Sherif. Elle est remplacée par la paire Neel/Zidanšek.

Lauréates 
En simple, l'Espagnole et tête de série  Sara Sorribes Tormo remporte son premier titre WTA en disposant en deux sets de la Canadienne et invitée Eugenie Bouchard.

En double, les têtes de série  Ellen Perez et Astra Sharma remporte leur premier titre en collaboration en s'imposant face aux têtes de série  Desirae Krawczyk et Giuliana Olmos. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zapopan
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2021
Zapopan
Sport au Mexique en 2021
Tennis en mars 2021